Sarika Thakur (* 5. Dezember 1960 in Neu-Delhi) ist eine indische Schauspielerin und Kostümdesignerin.

Sarika begann bereits mit 5 Jahren als Schauspielerin zu arbeiten. Nach ihrer Heirat 1988 hörte sie mit der Schauspielerei auf.

2005 gewann sie für den National Film Award als beste Schauspielerin im Film Parzanian und 2001 als Beste Kostümdesignerin für ihre Arbeit in Hey Ram – Augenblicke der Zärtlichkeit.

Zwischen 1988 und 2004 war sie mit Kamal Haasan verheiratet und ihre Töchter sind die Schauspielerinnen Shruti und Akshara Haasan.

Filmographie (Auswahl)

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Filmschauspieler
Inder
Geboren 1960
Frau